Карсан — власна назва.

Топоніми

Карсан (Португалія) — парафія.

Карсан (Крим)

Карсан (Франція) — муніципалітет.